William W. Biddle – amerykański psycholog
 William P. Biddle – amerykański wojskowy, dowódca United States Marine Corps
 USS William P. Biddle (APA-8) – amerykański transportowiec desantowy